Vitorino ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Paula Vitorino (* 1962), portugiesische Bauingenieurin und Politikerin
 António Vitorino (* 1957), portugiesischer Politiker
 Nélson Vitorino (* 1975), portugiesischer Radrennfahrer

Vitorino ist der Künstlername von:

 Vitorino Salomé (* 1941), portugiesischer Liedermacher

Vitorino steht für:
 Vitorino (Paraná), brasilianisches Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná